Inosemzew ist der Familienname von:

 Alexander Alexandrowitsch Inosemzew (* 1951), russischer Ingenieur
 Nikolai Nikolajewitsch Inosemzew (1921–1982), sowjetischer Ökonom, Historiker und Politologe
 Wladislaw Leonidowitsch Inosemzew (* 1968), russischer Ökonom, Soziologe und Politiker
 Wolodymyr Inosemzew (1964–2020), ukrainischer Dreispringer